Ло́тто (Lotto) может означать:

Фамилия 
 Лотто, Лоренцо (1480—1556) — один из крупнейших итальянских живописцев эпохи Высокого Ренессанса; см. также ковёр Лотто.
 Лотто, Изидор (1840—1927) — польский скрипач и музыкальный педагог.

Другое 
 Лотто — станция метро в Милане.
 Lotto — компания по производству спортивной одежды, обуви и экипировки.

См. также 
 «Лотто-Миллион» — всероссийская тиражная числовая лотерея, проводившаяся в 1992—2009 годах.
 «СКА-Лотто» — футбольный клуб из Одессы.
 «Лотто-МКМ» — название футбольного клуба «Уралан-ПЛЮС» из Москвы в 2000—2001 годах.
 Лото — азартная игра на особых картах с напечатанными на них рядами чисел.
 Lotto Soudal